Гилёвский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Гилёвский сельсовет — в Завьяловском районе Алтайского края.
 Гилёвский сельсовет — в Локтевском районе Алтайского края.
 Гилёвский сельсовет — в Искитимском районе Новосибирской области.